Gagliardi peut désigner:

Patronymes
 Bernardino Gagliardi (1609-1660) est un peintre italien
 Emmanuelle Gagliardi (1976-) est une joueuse de tennis professionnelle suisse.
 Filippo Gagliardi (1610-1659) est un architecte et un peintre italien baroque.
 Rosario Gagliardi (1698-1762) est un architecte sicilien.

Voir aussi 
.